Чемпионат Уэльса по футболу 2005/2006 — 14-й сезон Валлийской премьер-лиги. Он начался 27 августа 2005 и закончился 22 апреля 2006 года. Чемпионский титул смог защитить клуб «Тотал Нетворк Солюшнс».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com

Уэльс
Уэльс
Чемпионат Уэльса по футболу
Спорт в Великобритании в 2005 году
Спорт в Великобритании в 2006 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2005/2006